Albert Hänel (1833-1918), juriste, professeur de droit constitutionnel et homme politique allemand
 Karin Hänel (1957-), athlète allemande

Homonymie de patronyme germanique